UK Championship 2007 – czwarty turniej sezonu 2007/2008. W dniach 8–16 grudnia 2007 roku miejscem jego rozegrania – po raz pierwszy w historii – było Telford International Centre w Telford. Dotychczasowa tradycyjna baza turnieju – Barbican Centre w Yorku znajdowała się bowiem w trakcie remontu.

Turniej zakończył się zwycięstwem Anglika Ronnie’ego O’Sullivana, który w finale szybko pokonał Stephena Maguire’a 10:2. Dla O’Sullivana było to dziewiętnaste zwycięstwo w turnieju rankingowym w karierze, a pierwsze od marca 2005 roku. Trzydziestotrzymiesięczna przerwa w sukcesach w imprezach rankingowych była najdłuższa od początku kariery O’Sullivana, choć w międzyczasie triumfował on m.in. w nierankingowym turnieju Masters.

W Polsce turniej transmitowała komercyjna stacja telewizyjna Eurosport.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu był Anglik Peter Ebdon, który odpadł w już w pierwszej rundzie, przegrywając z Ianem McCullochem 8:9. Podobny los spotkał ubiegłorocznego finalistę, Stephena Hendry’ego, który musiał uznać wyższość Marka Allena 4:9.

Najwyżej rozstawieni 
  Peter Ebdon
  John Higgins
  Graeme Dott
  Shaun Murphy
  Ken Doherty

Pula nagród 
Całkowita pula nagród wynosiła 530.000 funtów brytyjskich. Zwycięzca otrzymał 100.000, finalista 46.000, natomiast półfinaliści 23.250 funtów.

Breaki stupunktowe 
  Ronnie O’Sullivan 147, 137, 126, 119, 117, 112
  Shaun Murphy 144, 135
  Ding Junhui 143, 112, 100
  Marco Fu 139, 132, 111, 102
  Allister Carter 139
  Jamie Cope 137, 133, 105
  Ryan Day 137
  Nigel Bond 131
  Stephen Maguire 130, 122, 120, 113, 108, 106, 105, 101
  Mark Selby 130, 120, 101, 100
  Ian McCulloch 123, 120
  Graeme Dott 120
  Michael Holt 116
  Mark Allen 115, 103
  Neil Robertson 111
  Barry Hawkins 106
  Stephen Hendry 104
  John Higgins 100

Drabinka turniejowa 

2007 w sporcie
UK Championship
2007 w Anglii
Telford